

Hydronyme 
 La Minnesota est une rivière et un affluent du fleuve Mississippi, de  de long, dans l'État de Minnesota, au nord des États-Unis.

Toponyme 
 Le Minnesota est un État du nord des États-Unis, bordé à l’ouest par le Dakota du Sud et le Dakota du Nord, au nord par les provinces canadiennes du Manitoba et de l'Ontario, à l’est par le lac Supérieur et le Wisconsin et au sud par l’Iowa.

Autres 
 Minnesota Satisfaction Questionnaire, questionnaire permettant d'évaluer la satisfaction au travail.